Вити́мский — рабочий посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области Административный центр Витимского муниципального образования.

Расположен на правом берегу реки Витим, в 24 км к юго-востоку от рабочего посёлка Мама.

История 
Посёлок возник в связи с разработкой месторождения слюды-мусковита.

1928 год — основан рудник Малый Северный.

1942 год — организован рудник Северный путём слияния рудников Малый Северный, Большой Северный, Колотовка.

1 января 1950 года — рудник Северный переименован в рудник Витимский.

Статус посёлка городского типа с 1952 года.

Население

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Иркутской области 
 ОКАТО 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Мамско-Чуйского района